Termín hon na lišku se používá ve více významech:

 hon na lišku (lov) – parforsní hon pocházející z Anglie, dnes zakázaný
 hon na lišku – neoficiální název pro rádiový orientační běh

v kultuře
 Hon na lišku (major Zeman) – díl z televizního seriálu 30 případů majora Zemana
 Hon na lišku (film, 1966)
 Hon na lišku (film, 2014)
 Hon na lišku (román) – román Roalda Dahla